Pustoje – nazwa rosyjskiego chutora i hydronimów w Rosji i Kazachstanie

 Pustoje – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego

 Pustoje – jezioro w obwodzie kaliningradzkim
 Pustoje – jezioro w obwodzie archangielskim
 Pustoje – jezioro w obwodzie wołogodzkim

 Pustoje – jezioro w Kazachstanie